Ceaux est un toponyme français :
 Ceaux-en-Loudun est une commune française du département de la Vienne ;
 Ceaux-en-Couhé est une commune française du département de la Vienne ;
 Céaux est une commune française du département de la Manche ;
 Céaux-d'Allègre est une commune française du département de la Haute-Loire.